

Film
A Family Feud – cortometraggio del 1910 prodotto dalla Vitagraph Company of America
A Family Feud – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Lux Compagnie Cinématographique de France

TV
A Family Feud – episodio del 2004 della serie tv Dog the Bounty Hunter